Esko má více významů:

 S – písmeno a hláska, obvykle nazývané „es“
 Esko (příměstská železnice)
 Esko Praha
 Esko v Moravskoslezském kraji
 Esko (křestní jméno) – finská varianta jména Eskil; svatý Eskil byl anglický biskup, misionář ve Švédsku a mučedník z 11. století